Улица Просвеще́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Просвещения — улица в Верх-Нейвинском.
 Улица Просвещения — улица в Волгограде.
 Улица Просвещения — улица в Москве.
 Улица Просвещения — улица в Новочеркасске.
 Улица Просвещения — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Просвещения — улица в Павловске (Санкт-Петербург).
 Улица Просвещения — улица в Сочи.
 Улица Просвещения — улица в Старой Руссе.

Украина 
 Улица Просвещения — улица в Киеве.

См. также 
 Проспект Просвещения (значения)